Meltzing steht für:

 Meltzing (Adelsgeschlecht), niedersächsisches Adelsgeschlecht
 Otto Ludwig von Meltzing (1805–1883), deutscher Rittergutsbesitzer, Verwaltungsbeamter und Parlamentarier